Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice a fost constituită la data de 27 noiembrie 2008 pentru a răspunde unei necesități de cunoaștere reciprocă vizibilă atât în societatea românească cât și în statele baltice și nordice, Asociația Română pentru Studii Baltice și Nordice (ARSBN) a reușit foarte rapid să se facă remarcată prin implicarea sa într-un număr important de acțiuni culturale în cooperare cu parteneri provenind din universități și institute de cercetare din întreaga lume, în special din regiunea baltică și nordică și din România, cu Ministerul Afacerilor Externe român, cu ambasadele și consulatele țărilor baltice și nordice la București, cu Muzeul Național de Istorie și alte muzee din țară, cu ONG-uri și OING-uri din țară și din străinătate, cu autorități publice locale și județene din Dâmbovița/Târgoviște, Constanța/Constanța, Iași/Iași, Tulcea/Tulcea, Galați/Galați,  Ialomița/Alexandria etc. 

Astfel, încă de la început, obiectivele asumate de asociație au avut în vedere promovarea activităților de cunoaștere și cercetare în beneficiu public cu privire la această zonă geografică, inclusiv prin mijloacele educaționale, mai ales ale învățământului superior, precum și cultivarea dialogului și a cooperării în domeniile cultural, educațional și al cercetării pe axa ponto-baltică.

Activitățile și produsele ARSBN au atras în mod constant atenția opiniei publice, a presei și a celor interesați de conexiunile dintre spațiul românesc și cel septentrional al Europei. Printre acțiunile cele mai importante desfășurate până în prezent se numără conferințele internaționale de studii baltice și nordice în România, acțiuni care s-au bucurat de o largă participare internațională și de o amplă vizibilitate naționala și internațională reflectată în aparițiile din presa din țară și din străinătate și pe website-urile tuturor ambasadelor și consulatelor nordice și baltice prezente la București. Acțiunile au fost complexe, au implicat organizarea concomitentă a unor expoziții, a unor evenimente editoriale etc. Feedback-ul primit de la publicul nostru țintă a fost deosebit de pozitiv și ne-am bucurat de creșterea calității acestui eveniment de la an la an.

Publicațiile noastre științifice au atras, de asemenea, atenția asupra activității ARSBN, un exemplu în acest sens fiind și Revista Română de Studii Baltice și Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies, publicație științifică menită a încuraja și răspândi cunoașterea cu privire la regiunea baltică și nordică și de a disemina informații cu privire la societatea românească în ariile septentrionale ale Europei – prima revistă cu acest profil din România. Revista are în vedere, totodată, reliefarea legăturilor, relațiilor, interferențelor dintre aceste regiuni și dintre popoarele lor de-a lungul istoriei și din perioada contemporană. Revista și-a propus, de asemenea, ca prin intermediul cunoașterii, mai ales al cunoașterii științifice, să diminueze impactul stereotipurilor care caracterizează adeseori înțelegerea celuilalt în această relație, considerând stereotipurile ca fiind scheme de simplificare - prin distorsiune - ale realităților complexe ale vieții sociale. Revista recunoaște stereotipurile (de pildă modelele nord-sud, centru-periferie) ca fiind construite discursiv și se concentrează, așa cum a dovedit-o deja în primele două numere ale revistei (unul deja publicat și un al doilea aflat în curs de publicare), asupra originii și a impactului acestora în anumite circumstanțe istorice. Totodată, ARSBN a fost gândită ca o publicație multi- și pluridisciplinară găzduind articole în domenii precum istorie, istoria relațiilor internaționale, literatură și filologie, economie și afaceri, științe fundamentale și aplicate etc. Revista este deja integrată în zece baze de date naționale și internaționale și se bucură de un deosebit interes ce este vizibil și prin numărul de biblioteci din străinătate care au integrat-o deja în colecțiile lor.

ARSBN a editat, totodată, o serie de lucrări cu caracter științific sau de popularizare, vizând fie istoria națiunilor baltice și nordice, fie relațiile dintre acestea și România. O colecție specială care a debutat în anul 2010 are în vedere editarea de monografii închinate fiecăreia dintre țările baltice și nordice. Au fost publicate, până în acest moment, Istoria Finlandei și Istoria Lituaniei (ultima cu sprijinul AFCN), urmând ca în anul 2012 să apară și o istorie a Letoniei. O altă colecție vizează relațiile României cu țările baltice și nordice, în acest sens fiind publicate sub egida asociației, în cei trei ani de la înființare, șapte lucrări. Ultima dintre acestea, The Romanian-Lithuanian Relations. Diplomatic documents, 1919-1944, constituie rodul colaborării istoricilor români și lituanieni și a vazut lumina tiparului anul acesta, cu sprijinul AFCN.

Asociația noastră este implicată în susținerea studiilor baltice și nordice și prin finanțare directă și networking. În acest sens, ARSBN oferă de anul acesta Bursa Ludvigs Ekis destinată tinerilor români care urmează programe de master și doctorat cu privire la spațiul baltic și nordic sau care au avut contribuții deosebite la promovarea cunoașterii acestui spațiu și Premiul Raoul Bossy, premiu care răsplătește excelența în cercetarea spațiului baltic și nordic.

ARSBN pregătește în anul 2012 și deschiderea primei biblioteci de studii baltice și nordice, RoBaltNord, în colaborare cu Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească”.

ARSBN colaborează totodată cu universități, licee și biblioteci în ceea ce privește predarea unor cursuri, mese rotunde, întâlniri tematice, conferințe despre spațiul nordic și baltic și realizarea de parteneriate cu instituții de profil din Europa septentrională. ARSBN este un OING și, prin urmare, are în vedere o gamă largă de activități de promovare a valorilor universale, a drepturilor omului, a cunoașterii privită ca un drept fundamental al omului, al apropierii și cunoașterii mai bune între națiunile europene din zona Mării Negre și arealul Mării Baltice.

Legături externe
Situl oficial
Revista

Organizații neguvernamentale din România